Mads Hansen (né le  à Trondheim en Norvège) est un joueur professionnel norvégien de hockey sur glace.

Biographie 
Mads Hansen a commencé sa carrière dans la GET ligaen en Norvège en 1996. Il joua dans son pays natal jusqu'en 2003-2004 où il choisit de passer les deux saisons suivantes en Suède. Après un retour d'une saison dans la GET ligaen, il se joint au Brynäs IF de la ligue élite de Suède où il évolue toujours.

Depuis 1997, il représente son pays à diverses compétitions internationales dont les Jeux olympiques d'hiver de 2010.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1996-1997 ||Manglerud Star ||GET ligaen ||33 ||4 ||1 ||5 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 ||Manglerud Star ||GET ligaen ||43 ||7 ||11 ||18 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||Manglerud Star ||GET ligaen ||43 ||8 ||12 ||20 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 ||Storhamar Dragons ||GET ligaen ||37 ||9 ||8 ||17 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||Storhamar Dragons ||GET ligaen ||42 ||18 ||19 ||37 ||83 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||Storhamar Dragons ||GET ligaen ||41 ||12 ||19 ||31 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||Vålerenga Ishockey ||GET ligaen ||37 ||13 ||21 ||34 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Hammarby IF ||J20 Superelit ||1 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Hammarby IF ||Allsvenskan ||43 ||12 ||16 ||28 ||26 ||7 ||1 ||1 ||2 ||4
|-
|2004-2005 ||IK Oskarshamn ||Allsvenskan ||44 ||9 ||13 ||22 ||59 ||12 ||1 ||2 ||3 ||10
|-
|2005-2006 ||Storhamar Dragons ||GET ligaen ||41 ||20 ||46 ||66 ||24 ||8 ||2 ||7 ||9 ||12
|-
|2006-2007 ||Brynäs IF ||Elitserien ||54 ||8 ||11 ||19 ||32 ||7 ||0 ||0 ||0 ||8
|-
|2006-2007 ||Brynäs IF ||Allsvenskan ||- ||- ||- ||- ||- ||10 ||1 ||6 ||7 ||4
|-
|2007-2008 ||Brynäs IF ||Elitserien ||53 ||5 ||15 ||20 ||58 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Brynäs IF ||Elitserien ||52 ||14 ||8 ||22 ||38 ||4 ||0 ||0 ||0 ||8
|-
|2009-2010 ||Brynäs IF ||Elitserien ||49 ||4 ||15 ||19 ||28 ||5 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2010-2011 ||Brynäs IF ||Elitserien ||51 ||7 ||7 ||14 ||36 ||5 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2011-2012 ||Brynäs IF ||Elitserien ||48 ||5 ||10 ||15 ||20 ||17 ||2 ||2 ||4 ||14
|-
|2012-2013 ||Brynäs IF ||Elitserien || 42|| 2|| 8|| 10|| 38|| 4|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
|2013-2014 ||Storhamar Dragons ||GET ligaen || 43 || 7 || 31 || 38 || 50 || 12 || 0 || 5 || 5 || 10
|-
| 2014-2015 || Storhamar Dragons || GET ligaen || 33 || 7 || 23 || 30 || 18 || 6 || 0 || 2 || 2 || 0

Internationales 

|1997 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde junior B || 7 || 3 || 1 || 4 || 0 ||align="left"|
|- 
|2000 ||align="left"| Norvège
|align="left"| Championnat du monde || 6 || 0 || 0 || 0 || 0 ||align="left"||-
|2001 ||align="left"| Norvège
|align="left"| Championnat du monde || 6 || 0 || 0 || 0 || 2 ||align="left"|
|- 
|2002 ||align="left"| Norvège
|align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 1 || 1 || 2 || 6 ||align="left"| Médaille de bronze
|-
|2003 ||align="left"| Norvège
|align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 0 || 2 || 2 || 14 ||align="left"| Médaille d'argent
|- 
|2004 ||align="left"| Norvège
|align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 0 || 4 || 4 || 2 ||align="left"| Médaille d'argent
|-
|2005 ||align="left"| Norvège
|align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 1 || 5 || 6 || 8 ||align="left"| Médaille d'or
|-
|2006 ||align="left"| Norvège
|align="left"| Championnat du monde || 6 || 1 || 1 || 2 || 6 ||align="left"||-
|2007 ||align="left"| Norvège
|align="left"| Championnat du monde || 6 || 2 || 2 || 4 || 6 ||align="left"|
|- 
|2008 ||align="left"| Norvège
|align="left"| Championnat du monde || 7 || 1 || 2 || 3 || 8 ||align="left"||-
|2009 ||align="left"| Norvège
|align="left"| Qualification olympique || 3 || 0 || 1 || 1 || 6 ||align="left"|
|-
|2009 ||align="left"| Norvège
|align="left"| Championnat du monde || 6 || 0 || 0 || 0 || 12 ||align="left"||-
|2010 ||align="left"| Norvège ||align="left"| Jeux olympiques ||4 ||1 ||0 ||1 ||2 ||align="left"|
|- 
|2011 ||align="left"| Norvège
|align="left"| Championnat du monde || 7 || 0 || 1 || 1 || 16 ||align="left"||- 
|2012 ||align="left"| Norvège
|align="left"| Championnat du monde || 8 || 2 || 7 || 9 || 4 ||align="left"|
|- 
|2013 ||align="left"| Norvège
|align="left"| Championnat du monde || 7 || 1 || 0 || 1 || 6 ||align="left"||-
|2014 ||align="left"| Norvège ||align="left"| Jeux olympiques ||4 || 0 || 0 || 0 || 0 ||align="left"|
|- 
|2014 ||align="left"| Norvège
|align="left"| Championnat du monde || 7 || 1 || 0 || 1 || 0 ||align="left"|'''

Notes et références 

Naissance en septembre 1978
Naissance à Trondheim
Joueur international norvégien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueur du Brynäs IF
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du IK Oskarshamn
Joueur du Vålerenga ishockey